Lost Town ist der Name folgender Filme:

 Lost Town (2009), deutscher Dokumentarfilm von Jörg Adolph 
 Lost Town (2013), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Richard Goldgewicht